Александр Кочубей:
 Кочубей, Александр Алексеевич (род. 1958) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Кочубей, Александр Васильевич (1788—1866) — действительный тайный советник, сенатор и член Государственного совета.